Kanton Sainte-Suzanne označuje více francouzských kantonů:

 Kanton Sainte-Suzanne (Mayenne)
 Kanton Sainte-Suzanne (Réunion)